Canning River ist der Name folgender Flüsse:

 Canning River (Alaska), Vereinigte Staaten
 Canning River (Swan River) Nebenfluss des Swan River in Western Australia